La frase What About Love puede hacer referencia a:

Música
"What About Love" (1985), canción del álbum Heart de Heart;
"What About Love" (1993), canción del álbum Life Goes On de The Desert Rose Band;
"What About Love" (2013), canción del álbum The Secret de Austin Mahone;
"What About Love" (2019), canción del álbum III, de Banks;
"What About Love?" (2003), canción del álbum Dedicated, de Lemar;
"What About Love?" (2006), canción del álbum Bat Out of Hell III: The Monster Is Loose, canción de Meat Loaf;
"What About Love?" (2005), canción del musical sobre The Color Purple;
Cine
What About Love (2021), película estadounidense de Klaus Menzel;

Palabras y frases en inglés